Мауриция:
 Мауриция (пальма), или Мавриция, или Маврикиева пальма — род пальм из трибы Lepidocaryeae, происходящих из тропиков Америки
 Мауриция (континент), или Мавриция — микроконтинент, существовавший 2 миллиарда—85 миллионов лет назад под островом Маврикий

Примечания